Pivko může být:

 zdrobnělina slova pivo

příjmení osob
 Cyrill Pivko (1879–1933) – slovenský a československý politik
 Libor Pivko (* 1980) – český lední hokejista